«What If It All Means Something» — третій студійний альбом канадської авторки-виконавиці Шанталь Крев'язюк. Реліз відбувся 24 грудня 2002 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шанталь Крев'язюк 

Альбоми Шанталь Крев'язюк